Das Nature Valley International 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 24. bis 30. Juni 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Wozniacki im Einzel und die Paarung Gabriela Dabrowski/Xu Yifan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nature Valley International 2019 fand vom 22. bis 23. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Eastbourne